Colpoma — рід грибів родини Rhytismataceae. Назва вперше опублікована 1833 року.

Класифікація 
До роду Colpoma відносять 31 видів:

Примітки

Джерела 
 Wallroth, C.F.W. 1833. Flora Cryptogamica Germaniae. 2:1-923 - P.422

Роди грибів